MYOM1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 18-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 685 амінокислот, а молекулярна маса — 187 627.

Кодований геном білок за функціями належить до м'язових білків, фосфопротеїнів. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у цитоплазмі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 18

Некатегоризовані білки